Maria Teresa de Thurn e Taxis, Princesa Esterházy de Galántha, (6 de julho de 1794, Ratisbona, Cidade Imperial Livre de Regensburg, Santo Império Romano - 18 de agosto de 1874, Hütteldorf, Penzing, Viena, Áustria–Hungria) foi um membro da Casa de Thurn e Taxis e Princesa de Thurn e Taxis, por nascimento; e membro da Casa de Esterházy e Princesa Esterházy de Galántha, por casamento, de 25 de novembro de 1833 a 21 de Maio de 1866, pelo matrimônio com Paulo III Antônio, Príncipe Esterházy de Galántha.

Família 
Maria Teresa era o terceiro filho, e segunda filha mulher, de Carlos Alexandre, Príncipe de Thurn e Taxis, e sua esposa, a Duquesa Teresa de Mecklenburg-Strelitz. Ela era irmã de Maximiliano Carlos, Príncipe de Thurn e Taxis.

Casamento e descendência 
Maria Teresa casou-se com o Príncipe Paulo III Antônio Esterházy de Galántha, primogênito de Nicolau II, Príncipe Esterházy de Galántha, e sua esposa, a Princesa Maria Josefa de Liechtenstein, em 18 de junho de 1812, em Regensburg, Reino da Baviera. Maria Teresa e Paulo Antônio tiveram três filhos:

 Princesa Maria Teresa Esterházy de Galántha (27 de Maio de 1813 – 14 de Maio de 1894) , ancestral de Gloria, Princesa de Thurn e Taxis.
 Princesa Teresa Rosa Esterházy de Galántha (12 de julho de 1815 – 28 de fevereiro de 1894).
 Nicolau III, Príncipe Esterházy de Galántha (25 de junho de 1817 – 28 de janeiro de 1894).

Paulo III Antônio era um diplomata popular e Maria Teresa tornou-se admirada pelos seus contemporâneos, especialmente durante o Congresso de Viena.

Títulos e honrarias 

 6 de julho de 1794 – 18 de junho de 1812: Sua Alteza Sereníssima, a Princesa Maria Teresa de Thurn e Taxis.
 18 de junho de 1812 – 25 de novembro de 1833: Sua Alteza Sereníssima, a Princesa Herdeira Esterházy de Galántha e Princesa de Thurn e Taxis
 25 de novembro de 1833 – 21 de Maio de 1866: Sua Alteza Sereníssima, a Princesa Esterházy de Galántha e Princesa de Thurn e Taxis.
 21 de Maio de 1866 – 18 de agosto de 1874: Sua Alteza Sereníssima, a Princesa-viúva Esterházy de Galántha e Princesa de Thurn e Taxis.

Ascendência

Referências 

Nascidos em 1794
Mortos em 1874
Católicos da Alemanha
Princesas de Thurn e Taxis
Casa de Thurn e Taxis